

Радовчичі — населений пункт в складі муніципалітенту Сребрениця, регіон Республіка Сербська.

Радовчичі — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Конавле.